Гризодубов:
 Гризодубов, Степан Васильевич (1884—1965) — российский и советский лётчик.
 Гризодубова, Валентина Степановна (1909—1993) — советская лётчица.